Kūhak kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kūh-e Kūhak (berg i Fars, lat 29,71, long 53,40), 
 Qūhajīn, ort, Zanjan, 

Robotskapade Iranförgreningar